Столбовка — деревня в Малоярославецком муниципальном районе Калужской области в составе сельского поселения «Деревня Прудки». 

До революции входила в Башмаковскую волость Малоярославецкого уезда.

На 1859 год деревня Столбовка имеет владельца. Население при 9 дворах: 52 мужчины, 50 женщин.

География 
Ближайшие населённые пункты: на востоке деревня Доброе, на северо-западе деревня Победа. К югу располагается трасса 29Н-282 «Детчино — Захарово». Возле деревни протекает речка Рожня.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малоярославецкого района